Seznam polkov z zaporedno številko 62.

Seznam 
 Pehotni
 62. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 62. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 62. pehotni polk (Wehrmacht)
 62. strelski polk (ZSSR)
 62. grenadirski polk (Wehrmacht)
 62. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 62. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 62. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 62. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi